Осиер — фамилия. Известные носители:
 Осиер, Иван (1888—1965) — датский фехтовальщик.
 Осиер, Эллен (1890—1962) — датская фехтовальщица.